Osoby o tym nazwisku:
 Finn Olav Gundelach – duński dyplomata i ekonomista
 Hans-Jürgen Gundelach – niemiecki piłkarz
 Mark Gundelach – duński piłkarz